Масента:

 Масента (префектура) — префектура провинции Нзерекоре Гвинеи.
 Масента (город) — город на юго-западе Гвинеи.
 Масента (аэропорт) — аэропорт, обслуживающий город Масента.